Il singolare del Dubai Tennis Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 7–5, 7–6 (7–3) contro Thomas Muster.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (finale)
  Thomas Muster (campione)
  Richard Krajicek (quarti di finale)
  Wayne Ferreira (quarti di finale)

  Carlos Moyá (primo turno)
  Albert Costa (secondo turno)
  Boris Becker (quarti di finale)
  Félix Mantilla (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Dubai Tennis Championships 1997
ATP Tour 1997